

Sigle 
 Lega Pacifista Italiana
 Linear partial information – informazione parziale linearizzata
 Linux Professional Institute – organizzazione internazionale no-profit che promuove e certifica le competenze necessarie all'uso di Linux e delle tecnologie OpenSource 
 Lunar and Planetary Institute – istituto di ricerca dedicato allo studio del sistema solare
 Line per inch – linee per pollice

Codici 
 LPI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Saab, Linköping, Svezia